Jan Wodyński (zm. 1616) – wojewoda i kasztelan podlaski
 Jan Ignacy Wodyński (1903–1988) – polski malarz